Эглинг () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен.  Население составляет 5303 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 74,06 км². Официальный код  —  09 1 73 120.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии
Эглинг